Gideon Ståhlberg (1908-1967), est un joueur d'échecs suédois.
 Kaarlo Juho Ståhlberg (1865-1952), est un homme d'État finlandais.
 Karl Emil Ståhlberg (1862-1919), photographe finlandais.
 Knut Ståhlberg (1919-2015), est un journaliste et auteur suédois.
 Reijo Ståhlberg (1952-), est un ancien athlète finlandais.